ZHM steht für:
 ZHM, eine der Wolfram-Molybdän-Legierungen
 Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten
 Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder (1875–1933)
 Flughafen Shamshernagar (IATA-Code), Flughafen von Shamshernagar, Moulvibazar (Distrikt), Bangladesch

Abkürzung